Matilainen ist der Name von

 Kalle Matilainen (1899–1985), finnischer Langstreckenläufer
 Jukka Matilainen (1901–1967), finnischer Hürdenläufer
 Martti Matilainen (1907–1993), finnischer Hindernis- und Mittelstreckenläufer